Herzogtum Sachsen:
 Stammesherzogtum Sachsen, auch „Altsachsen“ genannt (bis 1180)
* Herzogtum Sachsen (1180–1422) der Askanier, 1296 geteilt in:
 Herzogtum Sachsen-Lauenburg (1296–1876)
 Herzogtum Sachsen-Wittenberg (1296–1356)
 Kurfürstentum Sachsen (1356–1806)
 Kurfürstentum Sachsen (1356–1422) der Askanier
 1422–1423 direkt durch Kaiser Sigismund (HRR) verwaltet
 Kurfürstentum Sachsen (1423–1485) der Wettiner
 Herzogtum Sachsen (1485–1547) der Albertiner
 Herzogtum Sachsen (1547–1572) der Ernestiner

Siehe auch:

Ernestinische Herzogtümer:
 Herzogtum Sachsen-Altenburg (1603–1672), (1826–1918)
 Sachsen-Coburg (1572–1826)
 Herzogtum Sachsen-Coburg und Gotha
 Sachsen-Coburg-Eisenach
 Sachsen-Coburg-Saalfeld
 Sachsen-Eisenach
 Sachsen-Eisenberg
 Sachsen-Gotha
 Sachsen-Gotha-Altenburg
 Herzogtum Sachsen-Hildburghausen
 Sachsen-Jena
 Herzogtum Sachsen-Meiningen
 Sachsen-Römhild
 Sachsen-Saalfeld
 Sachsen-Weimar
 Sachsen-Weimar-Eisenach

Albertinische Sekundogenitur-Fürstentümer:
 Sachsen-Merseburg
 Sachsen-Weißenfels
 Sachsen-Zeitz